Personen
 Valentina Vladimirovna Jaksjina (geb. 1976) - Russisch schaatsster
 Jekaterina Sergejevna Jaksjina - Russische actrice 

 Plaatsen
 Jaksjina (Archangelsk) - dorp in de Russische oblast Archangelsk
 Jaksjina (Koersk) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Jaksjina (Perm) - dorp in de Russische kraj Perm
 Jaksjina (Sverdlovsk) - dorp in de Russische oblast Sverdlovsk

 Ook
 Jaksjina (rivier) - rivier in het stroomgebied van Wolga (Russische oblast Tver)